Алекса́ндр Васи́льевич Домрачев:
 Домрачев, Александр Васильевич (1904—1966) — полковник, Герой Советского Союза (1943).
 Домрачёв, Александр Васильевич (1906—1961) — председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике (1957—1958).